DOMREP steht für:

 Mission des Vertreters des Generalsekretärs in der Dominikanischen Republik, eine Friedensmission der Vereinten Nationen (UNO)

Dom. Rep. ist die Abkürzung für:

 Dominikanische Republik, einen karibischen Inselstaat

Abkürzung